Уортонская школа бизнеса при Пенсильванском университете () — американская бизнес-школа. Основана в 1881 году бизнесменом-меценатом Дж. Уортоном.
В настоящее время в Школе обучается более 4,7 тыс. студентов по специальностям «Бизнес и публичная политика», «Финансы», «Страхование и предпринимательский риск», «Менеджмент», «Маркетинг», «Статистика», «Операции и информационный менеджмент», «Недвижимость», «Управление и политика в сфере здравоохранения» и др.

В Школе также обучается более 80 000 студентов из почти 140 стран по программам сетевого образования. За годы действия этой системы обучения, Школу окончило более 250 000 человек.

В рамках Школы действуют Летний институт менеджмента и технологии, Летний институт бизнеса и технологии, а также программа «Лидерство в мире бизнеса».

В состав Школы входит издательство Wharton School Publishing.

Учебный процесс 
В школе Уортона преподает более 300 профессоров и доцентов. Школа подразделяется на 11 факультетов и 20 исследовательских центров. Школа Уортона может похвастаться самым печатаемым и цитируемым преподавательским составом в сфере бизнес образования в мире.

Факультеты Школы Уортона

 Бухгалтерский учёт
 Бизнес и государственная политика
 Финансы
 Система здравоохранения
 Страхование и управление рисками
 Законодательство
 Менеджмент
 Маркетинг
 Операционный и информационный менеджмент
 Недвижимость
 Статистика

Стоит отметить, что школа Уортона особенно известна своим факультетом финансов, который считается одним из лучших в мире. Больше 70 % выпускников-бакалавров школы выбирают карьеру в финансовой индустрии.

Известные преподаватели 
 Акофф, Рассел Линкольн
 Каценелинбойген, Арон Иосифович

Рейтинги 
Школа Уортона — один из лидеров бизнес образования в мире, что подтверждают высокие позиции в рейтингах такого уважаемого бизнес издания как Financial Times: на протяжении десяти лет, газета признает MBA программу школы Уортона лучшей в мире.

Ссылки 

 Сайт школы
 Сайт издательства школы
 Сайт клуба выпускников Уортон в России

Появились в 1881 году в США
1881 год в экономике
Высшие учебные заведения Филадельфии
Экономика Филадельфии